O San Miguel Beermen é um clube profissional de basquetebol sediado em Manila, Filipinas. A equipe disputa a Philippine Basketball Association.. É propriedade da companhia filipina San Miguel Corporation.

História 
Foi fundado em 1975.

Ligações externas 
AsiaBasketball 

Clubes de basquetebol das Filipinas